Sphecodosoma är ett släkte av bin. Sphecodosoma ingår i familjen vägbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vägbin
Sphecodosoma